oś zła – termin wprowadzony przez George’a W. Busha
  oś zła – anomalia mikrofalowego promieniowania tła
 Władca lalek: Oś Zła – horror z 2010
 Za linią wroga II: Oś zła – amerykański dramat wojenny z 2006